Jamain est un patronyme français.

Patronyme 

Alexandre Jamain (1816-1862), auteur ;
Eugène Jamain (1891-1970), homme politique français ;
Hippolyte Jamain (1818-1884), horticulteur-rosiériste français ;
Jacques Jamain (1916-2008), joueur français de tennis ;
Patrick Jamain (1944-), réalisateur français.

Autres
'Docteur Jamain', rose obtenue en 1851
'Dupuy Jamain', rose obtenue en 1868
'Hippolyte Jamain', rose obtenue en 1874
'Madame Hippolyte Jamain', rose obtenue en 1873
'Marguerite Jamain', rose obtenue en 1873
'Souvenir du Docteur Jamain', rose obtenue en 1865

Lien externe